Lancashire Combination 1891–92 var den første sæson af den engelske fodboldliga Lancashire Combination. Ligaen havde deltagelse af ni hold, der skulle spille en dobbeltturnering alle-mod-alle, men kun otte hold spillede hele sæsonen. Turneringen blev vundet af Blackburn Rovers FC's reservehold, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Lancaster Combination

Noter 

Sæsoner i Lancashire Combination
Fodbold i 1891
Fodbold i 1892